Andronikos Dukas (griechisch Ανδρόνικος Δούκας) ist der Name folgender Personen:

 Andronikos Dukas (General unter Leo VI.) († ~910)
 Andronikos Dukas (Mitkaiser), byzantinischer Mitkaiser von 1068 bis etwa 1077
 Andronikos Dukas (General unter Romanos IV.) († 1077), byzantinischer General